Le tournoi Open du Texas 2013 est l'édition féminine 2013 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du 7 au  à Dallas. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées.

En finale, Madeline Perry l'emporte face à Natalie Grinham.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)
 Saison 2013 de la WSA

Liens externes 

Compétition de squash à Dallas
Sport aux États-Unis en avril 2013
Squash en 2013